Віктор Головатенко — молдовський футболіст, захисник клубу «Зімбру».
 Головатенко Людмила Іванівна (* 1958) — українська радянська діячка, маляр-штукатур. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.